Les Bearkats de Sam Houston State (en ) ou Bearkats de Sam Houston sont un club omnisports universitaire de l'Université d'État Sam Houston à Huntsville au Texas. Les équipes des Bearkats participent aux compétitions universitaires organisées par la .

Les Bearkats sont membres de la  jusqu'au  juillet 2023, date à laquelle, ils rejoindront la Conference USA. 

Avec l'intégration au sein de la Conference USA, le programme de football américain quittera la  pour intégrer l'élite du football américain universitaire en .

Notes et références

Liens externes 

National Collegiate Athletic Association
Huntsville (Texas)